Le patronyme Segonds est porté par les personnes suivantes :
 
 Alain-Philippe Segonds (1942-2011), philosophe et historien des sciences français ;
 Joris Segonds (né en 1997), joueur de rugby à XV français ;